Генри Флуд, Генри Флад (; род. 1732 г. Ирландия — ум. 2 декабря 1791 г.) — ирландский политический деятель времён английского господства.

 Биография 
Родился в аристократической семье. В 1759—1790 годах был членом ирландской палаты общин и одновременно, с 1783 года входил в английскую палату общин. Был одним из лидеров либеральной оппозиции английским колониальным властям. В 1775—1781 годы занимал крупные посты в английской администрации в Ирландии.

В условиях роста национально-освободительного движения ирландцев Флуд вместе с другими деятелями ирландской оппозиции выступил в начале 80-х годов XVIII века с требованием проведения ряда реформ, включая введение парламентской автономии Ирландии, проведённое в 1782—1783 годах. Флуд также являлся автором проекта парламентской реформы 1783 года. Она предусматривала расширение избирательных прав для населения с одновременной ликвидацией «гнилых местечек». Впрочем, эти льготы не распространялись на католиков.

 Литература 
 Джексон Т. А. «Борьба Ирландии за независимость», Москва 1949
 Lecky W.E.H. «Leaders of public opinion in Ireland», v.1, London 1903.''

Примечания 

Политики Ирландии